Assessor (functie), een functie binnen een studentenvereniging
 Assessor (geslacht), een geslacht van straalvinnige vissen
 D'n Assessor Kees Minkels, een carnavalesk figuur uit het carnaval in 's-Hertogenbosch